Блакос ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сория в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Сория. Занимает площадь 17,56 км². Население — 53 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Муниципалитеты Сории